Valenciniidae är en familj av djur. Valenciniidae ingår i klassen Anopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Valenciniidae finns 48 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Valenciniidae